Blast es una emisora de radio panameña que transmite en los 102.9 MHz del dial FM, sus estudios principales se ubican en la Avenida 12 de Octubre, Ciudad de Panamá. También se puede sintonizar su señal vía internet y aplicaciones móviles. Es parte del Grupo Mix Holding.

Historia 
Inició sus transmisiones en 2003 en la Ciudad de Panamá a través del dial 103.1 FM.Su programación incluye géneros musicales como; Reguetón, Plena, Electrónica, Pop, Hip hop, Pop latino. Además tiene espacios enfocados en deportes, cultura entre otros segmentos.

En 2004, inicio operaciones su estación hermana "Blast Chiriquí" en la región occidental del país, la misma emitía programación propia pero en algunos horarios se unía a la señal de "Blast Panamá" y así algunos programas se podían sintonizar a nivel nacional.

A inicios del 2016 su señal pasa a emitirse en el dial 102.9 FM, debido a un reordenamiento de frecuencias ejecutado por el Gobierno de Panamá. Más adelante en el mismo año se presentaría un nuevo logo de la emisora, además ahora se denominaría "Blast Radio Urbana" haciendo énfasis en su nuevo formato musical.

En el año 2023, se dio el regreso presencial del público al Carnaval de Panamá. Para ello la estación desarrollo una programación especial llamada "Carnaval Full Dosis" junto a su emisora hermana Blast Inter. La misma sería de 4 días continuos e incluyó más de 15 horas diarias de mezclas en vivo e interacción desde las cabinas en Ciudad de Panamá y Ciudad de David. También se transmitieron 5 horas diarias desde el epicentro del carnaval, el Parque Unión de Chitré, donde los Dj´s de la emisora se encontraban animando los populares "culecos". Todo se emitió en una sola señal a nivel nacional.

Finalmente emite a nivel nacional cuando unifica su señal con la de su estación hermana "Blast Inter", la cual tiene alcance en otras 6 provincias de la República de Panamá.

Programación 
De lunes a sábado se emiten diversos programas, en su mayoría la dinámica es colocar música e interactuar con los oyentes.
 Extra Pop Urbano: Revista matutina donde se colocan éxitos del Reguetón, Pop latino entre otros géneros. Además se comparte información de farándula, tecnología, cine y más. 
 Top Show: Programación vespertina con una combinación entre variación musical e información de entretenimiento.
 Batakazo: Espacio deportivo, enfocado en noticias del futbol nacional e internacional.
 Break Blast: Programación matutina con música e interacción con los oyentes
 Prime Blast: Programación musical dirigida al público que se encuentra circulando en las calles.
 La Hora Fit: Revista semanal, se comparten datos para llevar una vida saludable.
 Urbano Vloggs: Revista nocturna que promueve el movimiento urbano en Panamá.
Los domingos y días feriados se une a la señal de su estación hermana: Blast Inter, la cual emite una programación ininterrumpida durante estos días. Su dinámica es de mezclas musicales en vivo e interacción con la audiencia por parte de sus DJ's y locutores.

Eslóganes 

 2004-2009: Mas música, menos "laca".
 2009-2012: La número uno de la juventud.
 2012-2016: Conectados contigo.
 2016-2019: La radio más urbana.
 2020-2021: La emisora de la nueva normalidad.
 Desde 2022: La emisora de la era digital.

Locutores

Entretenimiento 
  José Olivarren (Olimix)
  Freddy Bedoya
  Elianys Delgado

Deportes 
  Julio Shebelut
  Jean Paul Bósquez
  Raúl Ochoa
  Hernán Rivadeneira

Voz Institucional 

  Elvis Castillo

Véase también 

 Blast Inter
 Radio Mix
 La Tipik
 RPC Radio
 Los 40 Panamá
 Anexo: Emisoras de radio de Panamá

Referencias 
Frecuencias  
Sitio Oficial de la Emisora de Radio

Medios de comunicación de Panamá
Emisoras de radio de Panamá
Emisoras de radio fundadas en 2003